Бельгия участвовала в конкурсе 6 раз, и только 2 раза была в финале. Впервые Бельгия участвовала в конкурсе 1986 года. Тогда ее представлял молодой саксофонист Ронни Вентат, но успеха не добился и в финал не прошел.

Кроме того, Бельгия принимала у себя конкурс 1992 года, который проходил в столице страны - городе Брюссель.

Музыканты 
Легенда
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Прошла в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшийся конкурс

Как принимающая сторона

Примечания 

Бельгия на конкурсе молодых музыкантов «Евровидение»
Евровидение (конкурс молодых музыкантов)